Аль-Аттар (ар. «аптекарь») — фамилия. Известные носители:

 Аль-Аттар, Абдулла (род. 1992) — иорданский футболист.
 Аль-Аттар, Али (род. 1980) — ливанский футболист.
 Аль-Аттар, Лейла (1944—1993) — иракская художница, директор Иракского национального художественного музея.
 Аль-Аттар, Мухамед Диаб (1927—2016) — египетский футболист и футбольный тренер.
 Аль-Аттар, Мухаммед Саид (1927—2005) — йеменский премьер-министр (1994).
 Аль-Аттар, Одай (род. 1979) — ливанский футболист.

См. также 
 Аттар